Кальсдорф-бай-Грац () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.Входит в состав округа Грац-Умгебунг.  

. Официальный код  —  60 624.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Хельмут Адам (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 Партия BK занимает 3 места.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии